zespół Neua-Laxovy
 oN-Line System
 Narrow Line Seyfert